Extraliga kan syfta på:

Ishockey
 Extraliga (Belarus) – en ishockeyserie i Belarus
 Extraliga (Slovakien) – den högsta divisionen inom ishockey i Slovakien
 Extraliga (ishockey, Tjeckien) – den högsta divisionen inom ishockey i Tjeckien
 Extraliga (Tjeckoslovakien) – namnet på det tidigare Tjeckoslovakiens högsta division i ishockey 1930/1931–1993

Volleyboll
 Extraliga (damvolleyboll, Slovakien) – den högsta divisionen inom damvolleyboll i Slovakien
 Extraliga (herrvolleyboll, Slovakien) – den högsta divisionen inom herrvolleyboll i Slovakien
 Extraliga (damvolleyboll, Tjeckien) – den högsta divisionen inom damvolleyboll i Tjeckien
 Extraliga (herrvolleyboll, Tjeckien) – den högsta divisionen inom herrvolleyboll i Tjeckien
 Extraliga (damvolleyboll, Ungern) – den högsta divisionen inom damvolleyboll i Ungern
 Extraliga (herrvolleyboll, Ungern) – tidigare namn på den högsta divisionen inom herrvolleyboll i Ungern